Джон де Моун (; 1320 или начало 1320-х — 15 сентября 1376) — английский аристократ, 2-й барон Моун с 1330 года. Участвовал в Столетней войне (в том числе в битвах при Креси и при Пуатье), стал одним из рыцарей-основателей ордена Подвязки.

Биография 
Джон де Моун принадлежал к старинному английскому роду, владения которого располагались в Сомерсете. Он был сыном Джона де Моуна и Кристины Сегрейв (дочери 2-го барона Сегрейв) и появился на свет в 1320 году или в начале 1320-х годов. Отец Джона умер уже в 1322 году. Спустя ещё восемь лет умер и Джон де Моун-дед, 1-й барон Моун, и Джон-младший унаследовал семейные владения и баронский титул. Король передал его под опеку Генри Бергерша, епископа Линкольна. Тот женил подопечного на своей племяннице Джоан Бергерш, а в 1341 году добился его вступления в наследство несколько раньше положенного срока.

В том же году барон начал военную службу. Он воевал с шотландцами на северной границе, в 1342 году участвовал в боевых действиях в Бретани под началом своего тестя Бартоломью Бергерша, в 1346 году, находясь в свите Эдуард принца Уэльского, высадился в Ла-Хоге и сражался при Креси. Позже Моун был в составе армии, осаждавшей Кале (1346—1347). В 1348 году он стал одним из рыцарей-основателей ордена Подвязки. В 1349 году сэр Джон снова отправился на континент в свите принца Уэльского и пробыл в Аквитании до 1356 года, участвуя во всех кампаниях. В частности, в 1356 году он сражался при Пуатье.

Джон де Моун умер 14 сентября 1376 года и был похоронен в .

Семья 
Второй барон Моун был женат на Джоан Бергерш, дочери Бартоломью, 1-го барона Бергерш, и Элизабет де Верден. В этом браке родились три дочери, причём все они вступили в почётные браки. Старшая, Элизабет (1343—1415), стала женой Уильяма Монтегю, 2-го графа Солсбери; вторая, Филиппа (1360/65—1431), вышла за Уолтера Фицуолтера, 4-го барона Фицуолтера, а после его смерти — за Эдуарда Норвичского, 2-го герцога Йоркского; третья, Мод (умерла в 1401), стала женой Джона Ле Стрейнджа, 6-го барона Стрейнджа из Нокина. Сыновей у Джона не было, а потому его владения и титул перешли к внуку от Мод — Ричарду ле Стрейнджу, 7-му барону Стрейнджу из Нокина.

Вдова сэра Джона дожила до 1404 года. Существует легенда, по которой она получила от мужа для бедняков деревни Данстер столько земли, сколько смогла обойти за день босиком; в сохранившихся источниках подтверждений этому нет.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Деятели Столетней войны
Кавалеры ордена Подвязки
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Пуатье (1356)